Sebec – città della Contea di Piscataquis, Maine (Stati Uniti d'America)
 Sebec – cratere meteoritico su Marte